Boschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Boschmann (* 1980), deutscher Moderator 
 Friedrich Boschmann (1903–1965), deutscher Politiker (NSDAP)
 Werner Boschmann (* 1950), deutscher Autor und Verleger

Siehe auch:
 Boschman